Села:
 Мозкове — Сумська область, Краснопільський район
 Мозкове — Сумська область, Тростянецький район